Annika Thörnquist (ur. 8 czerwca 1971 w Szwecji) – szwedzka wokalistka. Obecnie wokalistka szwedzkiej grupy Da Buzz grającej muzykę eurodance/pop.

Dorastała w Karlstad. Później przeprowadziła się do Sztokholmu.

Szwedzkie wokalistki popowe 
Urodzeni w 1971